Малий Браталів, Ма́лий Браталів — село в Україні, в Любарському районі Житомирської області. 
 Великий Браталів, Вели́кий Браталів (колишня назва Браталово, Братанов Великий) — село в Україні, в Любарському районі Житомирської області.